Мемориал Гранаткина 2018 — 30-й традиционный турнир по футболу среди юношеских команд. Соревнования проходили с 30 августа по 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге на стадионах «Петровский» и «Рощино Арена».

Участники 
В Мемориале Гранаткина приняли участие 8 команд:
  Россия
  Сборная Санкт-Петербурга
  Молдавии
  Армения
  Турция
  Казахстан
  Литва
  Киргизия

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матчи за 5-8 места

Матчи за 1-4 места

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Футбол в России в 2018 году
Август 2018 года
Сентябрь 2018 года
Мемориал Гранаткина
2018 год в Санкт-Петербурге
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге